Нахабино:
 Нахабино — посёлок в Красногорском районе Московской области;
 Нахабино — городское поселение в Красногорском районе Московской области;
 Нахабино — железнодорожная станция Рижского направления МЖД.

См. также 
 Нахабин